Калікс (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Калікс — місто у Швеції, у лені Норрботтен.